Brosjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Brosjön (Almundsryds socken, Småland), sjö i Tingsryds kommun,  (32,2 ha)
Brosjön (Torsås socken, Småland), sjö i Karlskrona kommun och Torsås kommun,  (13,1 ha)
Brosjön, Västergötland, sjö i Töreboda kommun, 
Brosjön (Skedevi socken, Östergötland), sjö i Finspångs kommun och Katrineholms kommun,  (1,07 km²)
Brosjön (Tidersrums socken, Östergötland), sjö i Kinda kommun,  (27,2 ha)
Brosjön, Södermanland, sjö i Botkyrka kommun,  (5,08 ha)
Brosjön, Uppland, sjö i Norrtälje kommun,  (1,03 km²)
Brosjön, Säffle kommun, uttorkad insjö i närheten av Värmlandsbro i Säffle kommun i Värmlands län, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn